Села:
 Плодородне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Плодородне — Запорізька область, Мелітопольський район
Станція:
 Плодородна — вантажно-пасажирська залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці